OST:

 OST () — оригинальный саундтрек.
 OST () — завершающий системный тест.
 OST () — технология открытого пространства.
 OST () — температура поверхности океана.
 OST () — судно для хранения и подготовки нефти в море.
 OST () — орбитальный солнечный телескоп.
 OST () — ракетная тележка для горизонтального старта одноступенчатого многоразового воздушно-космического аппарата.
 OST () — правительственное агентство в Англии.
 OST ().
 OST () — договор о космосе.
 .ost — формат файлов Microsoft Windows, ассоциированный с программой Microsoft Outlook, которая входит в пакет Microsoft Office. В этом файле сохраняются почтовые сообщения для их прочтения в отсутствие интернета.
 Сайт компании Taiwan Ostor Corporation, занимающейся производством электролитических конденсаторов (https://web.archive.org/web/20190907100733/http://www.ost.com.tw/).

См. также 
 ОСТ

Примечания